Selinum pseudorarvifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlo Allioni. Selinum pseudorarvifolia ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
pseudorarvifolia